Никола́й Ива́нович Ковалёв:
 Ковалёв, Николай Иванович (1884—1937) — священник, новомученик.
 Ковалёв, Николай Иванович (1913—2004) — доктор наук, специалист в области технологии общественного питания, известен своим вкладом в изучение истории русской кухни.
 Ковалёв, Николай Иванович (1916—1971) — начальник Главного вычислительного центра Госплана СССР.
 Ковалёв, Николай Иванович (1949—1985) — лётчик, Герой Советского Союза.